Эс-Сухна может означать:
 Эс-Сухна, или Эс-Сухне, — город в Сирии
 Эс-Сухна — город в Иордании